

Sigle 
 Padre Pino Puglisi – presbitero ed educatore italiano
 Papule perlacee peniene – un carattere fisiologico del pene umano
 Partai Persatuan Pembangunan – partito politico indonesiano
 Partido del Pueblo de Panamá – Partito del Popolo di Panama, partito politico panamense
 Partito del Potere Popolare – ex partito politico thailandese
 Partito Popolare Pakistano – partito politico pakistano
 Pentose phosphate pathway – via dei pentoso fosfati, processo metabolico
 Pier Paolo Pasolini – scrittore e regista italiano
 Plant Protection Products – prodotti per la protezione delle piante (pesticidi o prodotti fitosanitari)
 Point-to-Point Protocol – protocollo di rete di livello datalink
 Polluter Pays Principle – principio Chi-Inquina-Paga
 Power Pizza Podcast - Podcast di cultura pop condotto da Sio Lorro e Nick
 Professional poker player – giocatore professionista di poker
 Public Private Partnership – Partenariato Pubblico Privato
 Purchasing power parity – parità dei poteri di acquisto

Chimica 
 PPP – poliparafenilene

Codici 
 PPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Proserpine di Proserpine (Australia)
 ppp –codice ISO 639-3 della lingua pelende

Musica 
 p, pp o ancora ppp, posti sotto al pentagramma, indicano rispettivamente piano, pianissimo e più che pianissimo come dinamica

Fotografia 
 In fotografia e nel cinema, PPP indica il primissimo piano.